Шивпури:

 Шивпури — город на крайнем севере индийского штата Мадхья-Прадеш.
 Шивпури — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Шивпури, Судха (1937—2015) — индийская актриса театра, кино и телевидения.